Villa Woudestein aan de Generaal Van Heutszlaan 4 in Baarn
 Woudesteyn, een landgoed met een 18e-eeuwse buitenplaats het huis Woudesteyn tussen de 's Gravenweg en de Honingerdijk in Rotterdam-Kralingen
 Van Donge & De Roo Stadion, ook bekend als Stadion Woudestein, een klein voetbalstadion op het voormalige buiten, thuis van SBV Excelsior sinds 1902
 Arboretum Trompenburg, een grote plantentuin, aangelegd op de voormalige buitenplaatsen Trompenburg en Zomerlust in 1820, in 1965 in oostelijke richting uitgebreid met de oude Perenhof van landgoed Woudestein
 Woudestein-complex, de economische en juridische campus van de Erasmus Universiteit met de eerste hoogbouw in oostelijk Rotterdam sinds 1968